Животное () — фильм режиссёра Бретта Симмонса. В фильме снимались Джои Лорен Эдамс, Элизабет Гиллис, Пол Яконо, Торстен Кэй, Амори Ноласко, Кеке Палмер, Джереми Самптер и Паркер Янг. Премьера фильма состоялась 17 июня 2014 года.

Сюжет 
Группа друзей решает весело провести выходные в лесу на природе. Во время прогулки по лесу они находят остатки человеческих тел и решают покинуть это место, но не успевают. Злобный монстр преследует их и загоняет всё дальше в глубь леса. Наткнувшись на старый заброшенный дом, они встречают ещё несколько человек, которые также прячутся от зверя.

В ролях 
 Джои Лорен Эдамс — Вики
 Элизабет Гиллис — Мэнди
 Пол Яконо — Шон
 Торстен Кэй — Карл
 Амори Ноласко — Дуглас
 Джереми Самптер — Мэт
 Паркер Янг — Джефф
 Кеке Палмер — Алиса

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница фильма 
 

Фильмы ужасов 2014 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2014 года